Население Северной Македонии, по данным на 2010 года, составляло 2 057 284 человек.

Македонцы — южнославянский народ, возникший в результате ассимиляции древнего населения Балканского полуострова — античных македонцев, иллирийцев, фракийцев и т. д. — южными славянами.

Особенностью демографической ситуации в Северной Македонии является превышение рождаемости албанской части населения над славянской, что характерно вообще для мусульманских меньшинств во многих государствах мира. Однако в последние годы рождаемость албанцев падает более быстрыми темпами: в 2019 году количество рожениц-албанок составило 35,5 % от общего числа родивших детей женщин, тогда как в 2001 году данный показатель достигал почти 40 %.

Динамика численности 

Динамика численности населения (в 1994—2016 годах население дано на 31 декабря)

Естественное движение

Суммарный коэффициент рождаемости 
Суммарный коэффициент рождаемости по регионам, по годам

Естественное движение 
Естественное движение населения

Национальный состав 

1  С 1994 года — без жителей, постоянно проживавших за рубежом

2  ашкали: 3,713 или 0,184 %, греки: 422 или 0,021 %, русские: 368 или 0,018 %, словенцы: 365 или 0,018 %, армяне: 300 или 0,015 %, поляки: 162 или 0,008 %, украинцы: 136 или 0,007 %, немцы: 88 или 0,004 %, чехи: 60 или 0,005 %, словаки: 60 или 0,005 %, евреи: 53 или 0,003 %, итальянцы: 46 или 0,002 %, австрийцы: 35 или 0,002 %, русины: 24 или 0,001 %, На региональном уровне связаны: 829 или 0,041 %, не заявлены: 404 или 0,02 %, другие: 5332 или 0,264 % 

3  ашкали 2 406 или 0,13 %, торбеши 4 174 или 0,2 На региональном уровне связаны: 110 или 0,01 %, не заявлены: 450* или 0,02 %, Граждане, по которым данные взяты из административных источников, не включенные непосредственно в перепись (без этнической принадлежности) 132 260 или 7,20%.

Языки 
 Македонский: 1 344 815 — 66,5 %
 Албанский: 507 989 — 25,1 %
 Турецкий: 71 757 — 3,5 %
 Цыганский: 38 528 — 1,9 %
 Сербский: 24 773 — 1,2 %
 Боснийский: 8560 — 0,4 %
 Арумынский: 6 884 — 0,3 %
 Другие: 19 241 — 1,0 %

В 2018 году правительство Северной Македонии приняло решение, признав албанский вторым государственным языком и покончив с изоляцией албанского меньшинства, составляющего почти четверть населения.

Религия 
 Православные: 1,310,184 или 64,78 %
 Мусульмане: 674,015 или 33,33 %
 Католики: 7,008 или 0,34 %
 Другие: 31,340 или 1,55 %

Возрастная структура населения (2008) 
 0—14 лет — 19,5 %
 15—64 лет — 69,3 %
 старше 65 лет — 11,3 %

Медианный возраст 34,8 лет. Мужчины — 33,8 лет, женщины — 35,8 лет.

Прирост населения (2008) 
+ 0,262 % в 2008 году.
 Рождаемость — 12 на 1000 населения;
 Смертность — 8,81 на 1000 населения;
 1,58 ребёнка на 1 женщину.

Детская смертность (2008) 
 9,27 на 1000 рождённых;
 мальчики — 9,45 на 1000 рождённых;
 девочки — 9,08 на 1000 рождённых;

Продолжительность жизни (2008) 
 Общая — 74,45 лет
 Мужчины — 71,95 лет
 Женщины — 77,13 лет

Грамотность населения (2002 год) 
 общая — 96,1 %
 мужчины — 98,2 %
 женщины — 94,1 %

Примечания

Ссылки 

 CIA Factbook
 Results of the 2002 census
 Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia 2004 (CD version)

Население Северной Македонии